

Geografia
Bergerac – comune francese
Arrondissement di Bergerac
Cantone di Bergerac-1
Cantone di Bergerac-2

Persone
 Savinien Cyrano de Bergerac – scrittore e drammaturgo francese
 Jacques Bergerac – attore francese

Altro
 Bergerac – vino francese AOC 
 L'asso della Manica (Bergerac) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1981 al 1991

Pagine correlate 
Cyrano de Bergerac